Mixed Emotions (single), een single van The Rolling Stones
 Mixed Emotions (band), een Duitse popband